Virtual Nightmare (engl. für virtueller Albtraum) bezeichnet:
 Virtual Nightmare – Open Your Eyes, einen Film von Alejandro Amenábar aus dem Jahr 1997 mit Penélope Cruz, siehe 
 Virtual Nightmare – Du kannst nicht entkommen, einen Film von Michael Pattinson aus dem Jahr 2000